een jongensnaam, zie Arnout
Arnoud (plaats), buurtschap bij Hillegom

Jongensnaam